Brudney ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Brudney, US-amerikanischer Philosoph 
 Jeffrey L. Brudney (1950–2021), US-amerikanischer Politik- und Verwaltungswissenschaftler 
 Victor Brudney (1917–2016), US-amerikanischer Rechtswissenschaftler